Gethsemanekirche kan syfta på:
Gethsemanekirche (Berlin) – en kyrka i vid Stargarder Straße i Prenzlauer Berg i Berlin
Gethsemanekirche (Frankfurt am Main)